Gabriel García Márquez 
 Gabo - Il mondo di Garcia Marquez – documentario del 2015 diretto da Justin Webster
 Gabo Island – isola di granito nello stretto di Bass
 Naum Gabo – pseudonimo di Naum Pevzner, scultore, pittore e scenografo russo
 Riforma Gabo – riforme realizzate in Corea a partire dal 1894 col re Gojong